Конц (, ) — фамилия и топоним. Известные носители:

 Конц, Бернхард (1906—1999) — немецкий дирижёр.
 Конц, Габор (род. 1938) — венгерский актёр театра, кино и телевидения.
 Конц, Жужа (род. 1946) — венгерская певица и актриса.
 Конц, Карл Филипп (1762—1827) — немецкий поэт, переводчик и филолог.

Топоним 
 Конц — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.